Kytösaho ist der Name folgender Personen:

 Niko Kytösaho (* 1999), finnischer Skispringer
 Pasi Kytösaho (* 1971), finnischer Skispringer